

Onomastica 
 Raniero – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Raniero (XII-XIII secolo) – notaio italiano, attivo a Perugia
 Raniero da Perugia (1185 ca.-1255 ca.) – giurista e notaio italiano, attivo a Bologna
 Raniero da Ponza (1130–1207) – monaco cristiano e teologo italiano
 Raniero di Forcona (?-1077) – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Ranieri